AT-16 steht für:
 Noorduyn Aviation AT-16, kanadischer Bombertrainer, Motorvariante der North American T-6
 AT-16 Scallion, die Nato-Bezeichnung der sowjetischen Luft-Boden-Panzerabwehrlenkwaffe 9K121 Wichr